Eter (mitologija)
 Eter (klasični element)
 eter (fizika), tvar koja, prema nekim starijim teorijama, ispunjava sav prostor i kroz koju se šire elektromagnetski valovi
 eteri, vrsta kemijskih spojeva
 dietileter, jedan od etera
 elektronički mediji